Михаило II може бити:
 Михаило II Аморијац, византијски цар (820—829)
 Михаило II Војислављевић, српски краљ и владар Дукље (око 1101)
 Михаило II Комнин Дука, византијски великаш и владар Епира (1230—1268) 
 Михаило II Асен, бугарски цар (1246—1256)
 Михаило II Романов, назначени руски цар (1917)

Види још 
 Михаило I (вишезначна одредница)
 Михаило III (вишезначна одредница)